Pasteels kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean J. Pasteels
 Jacques M. Pasteels

Robotskapade auktorsförkortningar